

Краснолуцька сільська рада — Вітебська область, Чашницький район

Краснолуцька сільська рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Краснолуцька сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Краснолуцька сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район